Александр Алексеевич Говоров:
 Говоров, Александр Алексеевич (1925—2003) — советский и российский историк и писатель.
 Говоров, Александр Алексеевич (1942/1943 — ?) — советский футболист.